Stadionbad steht für:

 Stadionbad (Bremen)
 Stadionbad (Frankfurt am Main)
 Stadionbad (Hannover)
 Stadionbad (Köln)
 Stadionbad (Ludwigsburg)
 Stadionbad (Neustadt an der Weinstraße)
 Stadionbad (Nürnberg)
 Stadionbad (Wien)